Дос де Абрил има више значења:

 Дос де Абрил, Буенависта (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Дос де Абрил, Ел Меските (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Дос де Абрил, Ла Провиденсија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Дос де Абрил, Сан Антонио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Дос де Абрил, Сан Исидро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Дос де Абрил, Сан Педро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Дос де Абрил, Сан Франсиско Ланзер (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Дос де Абрил (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дос де Абрил, Ла Нуева Унион (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос де Абрил (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дос де Абрил (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дос де Абрил (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Дос де Абрил (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос де Абрил, Ел Гранхено (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос де Абрил (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос де Абрил, Лос Алварадо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос де Абрил, Монтепио Чикито (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос де Абрил (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику